Frum ist der Familienname folgender Personen:
 Barbara Frum (1937–1992), kanadische Journalistin
 David Frum (* 1960), ehemaliger Redenschreiber und Journalist

Siehe auch:
 John-Frum-Bewegung
 Frumkin
 Fromkin
 Fromm
 Fromme
 Froome